Glinggang (Pracimantoro)
 Glinggang (Sampung)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing